Бойцу́н — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бойцун Любомира Степанівна (1945, Тернопіль) — український архівіст, краєзнавець.
 Бойцун Марко (1951) — британський економіст і політолог українського походження.
 Бойцун Наталія Євгенівна (1960, Челябінськ) — український економіст, доктор технічних наук (1996), професор (1997).
 Бойцун Олександр (1879, Тернопіль — 1949) — український громадський діяч, педагог.
 Власенко-Бойцун Анна (1917-1997) — український літературознавець, журналіст, освітній діяч.
 Бойцун Василь Васильович (1993) 

Українські прізвища